Lights and Shadows si può riferire a:
 Lights and Shadows – film del 1914 diretto da Joseph De Grasse
 Lights and Shadows – film del 1988 diretto da Jaime Camino
 Lights and Shadows – serie televisiva coreana del 2011-2
 Lights and Shadows – singolo delle O'G3NE del 2017